Склад збірної Німеччини на чемпіонаті світу 2014 року

 

Докладніше...<noinclude>

Німеччина
Німеччина 2014